VUB est un sigle qui peut désigner :
 Vrije Universiteit Brussel ;
 Bibliothèque universitaire de Vilnius () ;
 Berliet VUB.